Gianfranco Ganzer – sportivo italiano
 Giampaolo Ganzer – generale italiano